Collegio elettorale di Forlì – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Forlì – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1919
Collegio elettorale di Forlì – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Forlì – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Forlì-Faenza – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993